Буї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Буї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна, округ Реймс
 Буї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна, округ Шалон-ан-Шампань
 Буї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Буї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Буї (; ) — народ у Східній та Південно-Східній Азії